Wistow est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Wistow, ville d'Australie-Méridionale

Wistow, village du Cambridgeshire
 Wistow, village du Leicestershire
 Wistow, village du Yorkshire du Nord

Voir aussi